de Kloosterpolder bij Slochteren
de Scharmer Kloosterpolder
de Kloostermolenpolder bij Ten Boer
de Garrelsweerster Kloostermolenpolder